Mawtini (Arabisch: موطني - Mijn vaderland) was sinds 1936 het onofficiële volkslied van de Palestijnen. Het lied werd het Iraakse volkslied in 2004 nadat de regering van Saddam Hoessein ten val werd gebracht en het vorige volkslied (Ardulfurataini Watan - Land van twee rivieren) vervangen werd.

Mawtini is geschreven door de Palestijnse poëet Ibrahim Touqan (Arabisch: إبراهيم طوقان) en de originele muziek werd geschreven door Muhammad Fuliefil (Arabisch: محمد فليفل). Het lied geldt tevens als het onofficiële volkslied van Palestina, en is erg geliefd bij andere Arabische volkeren.

Mawtini was tevens van 1934 tot 1979 het de facto volkslied van Irak. Sinds 1996 is Biladi het onofficiële volkslied van de Palestijnen.

Tekst

Iraaks symbool
Volkslied uit Azië